

Попештій-де-Жос () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Ваду-Моцилор.

Попештій-де-Жос () — село у Дрокійському районі.